The Quitter – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Quitter – film del 1916 diretto da Charles Horan
 The Quitter – cortometraggio del 1916 diretto da Burton George
 The Quitter – film del 1929 diretto da Joseph Henabery
 The Quitter – film del 1934 diretto da Richard Thorpe